Puschkinskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Puschkinskoje (Kalmücken) im Rajon Gorodowikosk, Autonome Republik Kalmücken
 Puschkinskoje (Krasnodar) im Rajon Gulkewitschi, Region Krasnodar
 Puschkinskoje (Baschkortostan) im Rajon Irlino, Oblast Baschkortostan
 Puschkinskoje (Kaliningrad) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 [Puschkinskoje] im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Wesselowen, 1938–46 Wesselau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen) [nicht mehr existent]